Сан Хосе лос Пинос има више значења:

 Сан Хосе лос Пинос (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хосе лос Пинос (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику